Нази́мово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав  Насвинской волости.

География 
Расположена в 30 км к северу от города Новосокольники и в 2 км к югу от волостного центра, деревни Насва.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 213 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района